RFE:
 Радио «Свобода» (RFE/RL) — международная некоммерческая радиовещательная организация.
 Rainforest Expeditions (RFE) — экотуристическая перуанская частная компания.